Chinquapin Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chinquapin Knob (Newton County, Arkansas)	
 Chinquapin Knob (Pope County, Arkansas)	
 Chinquapin Knob (Tennessee)